Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна (АО «Корпорация «ВНИИЭМ») — российское приборостроительное предприятие, входящее в структуру Роскосмоса. С 1996 года носит имя своего основателя и первого руководителя — доктора технических наук, профессора А. Г. Иосифьяна.

Предприятие участвовало в разработке электротехнического оборудования первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В 1961 году за заслуги по подготовке и осуществлению программ запуска первого в мире искусственного спутника Земли и первого в мире пилотируемого космического корабля «Восток» ВНИИЭМ был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1986 году предприятие награждено орденом Ленина за создание электрооборудования для подводного флота. В 2003 году удостоено Премии Правительства Российской Федерации за создание унифицированной космической платформы «Ресурс-УКП».

История предприятия 
В начале Великой Отечественной войны, когда немецкие войска подступали к Москве, было решено организовать в городе производство дистанционно-управляемых «торпед-танкеток», предназначенных для подрыва вражеских танков или дзотов, а также для применения в уличных боях. Идею предложил и разработал А. П. Казанцев, сотрудник  ВЭИ под руководством известного советского учёного-электромеханика, профессора А. Г. Иосифьяна. Для этой цели 24 сентября 1941 года приказом наркома электротехнической промышленности И. Г. Кабанова в распоряжение ОКБ был передан небольшой завод электроверетён. Новое предприятие получило наименование Государственный союзный завод № 627, его директором назначен А. Г. Иосифьян, а главным инженером — А. П. Казанцев. В октябре 1941 года им удалось получить более просторное здание в Хоромном тупике у Красных Ворот, которое ранее занимал НИИ-20 (часть бывшего Остехбюро).

В 1942 году на заводе были созданы высокоточные приборы для РЛС управления артиллерийским огнём и авиации — бесконтактные сельсины БС-627. Уже в декабре системы огневой наводки, созданные на их основе, применялись в битве за Сталинград. Разработавший и организовавший в короткие сроки их производство Иосифьян получил свой первый орден Ленина. В том же году была создана радиостанция А7-627 для армейских разведчиков. Она использовала частотную модуляцию, и противник не мог запеленговать её сигналы. По 1000 штук в месяц выпускалась разработанная здесь же подрывная машина ПМ-627 для одновременного подрыва многих мин. Создан портативный комбинированный источник питания КИП-627 с увеличенным до 3500 часов сроком службы (вместо 100 часов у аналогов), который очень ценили партизаны и разведчики. Принят на вооружение и передан в серийное производство миноискатель, изобретённый сотрудником предприятия В. Д. Охотниковым и действовавший на новых принципах без использования ламп — в производстве и эксплуатации он оказался в 15 раз дешевле лампового. Для производства разработанных на заводе генераторов портативных электростанций в Ереване создан филиал.

В связи с большим количеством выпускавшейся продукции в июле 1942 года производственная база предприятия была расширена за счёт площадей завода № 689, расположенного на Вольной улице. 1 мая 1944 года предприятие было реорганизовано в Научно-исследовательский институт № 627 (НИИ-627), завод № 689 стал его опытным заводом № 1.

В 1945 году производственную базу НИИ-627 существенно укрепили два железнодорожных состава оборудования, вывезенного из Германии в порядке выплаты репараций. Материалы по ракетам «Фау-1» и «Фау-2» помогли предприятию подключиться к созданию ракетной техники. К этому времени в НИИ-627 трудилось около 2 тысяч человек, среди которых — 10 докторов наук.

13 мая 1946 года Постановлением СМ СССР № 1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения» перед заводом были поставлена задача по производству преобразователей тока для электропитания гироскопов ракет. Эти приборы должны были выдавать переменный ток частотой 500 Гц и напряжением 40 В. Кроме того, необходимо было удовлетворить потребность промышленности в лёгких электромоторах, триммерах и поляризованных реле.

Через несколько лет А. Г. Иосифьян был назначен главным конструктором бортового электрооборудования ракет, которое стало производиться на этом заводе.

В 1959 году НИИ-627 преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (ВНИИЭМ). Иосифьян внедрил здесь новую организационную структуру: каждый научный отдел имел свои лаборатории, конструкторское бюро и макетную мастерскую. Теперь многие вопросы решались внутри отдела, что значительно сокращало сроки разработки новых устройств и систем. Руководители отделов в условиях самостоятельности и ответственности быстро становились крупными специалистами в своей области.

В связи с расширением сферы деятельности институт в 1992 году стал научно-производственным предприятием, а в его наименовании слово «Всесоюзный» было заменено на «Всероссийский». В 1996 году НПП ВНИИЭМ было присвоено имя его основателя А. Г. Иосифьяна.

30 декабря 2011 года предприятие преобразовано в открытое акционерное общество и получило наименование Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»). С 2015 года — акционерное общество.

Наименования 
1941 — Государственный союзный завод № 627 Наркомата электротехнической промышленности
1944 — Научно-исследовательский институт № 627 с Опытным заводом № 1
1959 — Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (ВНИИЭМ) 
1992 — Научно-производственное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики» (НПП ВНИИЭМ)
1996 — НПП ВНИИЭМ имени А. Г. Иосифьяна
1998 — ФГУП «НПП ВНИИЭМ»
2012 — ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
2015 — АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Руководители 
1941—1974: А. Г. Иосифьян
1974—1991: Н. Н. Шереметьевский
1991—1993: В. И. Адасько
1993—2004: С. А. Стома
2004—2021: Л. А. Макриденко

с 2021 года: А. В. Лобанов

Продукция

Электронные вычислительные машины 
Во ВНИИЭМ в начале 50-х была создана одна из первых в СССР цифровая малогабаритная электронно-вычислительная машина «В-3», которая впоследствии работала в системе автоматизации атомных станций.

На новой элементной базе были созданы ЭВМ: «В-3М», «В-7», «В-10».

ЭВМ были установлены на металлургическом заводе в Галаце и на химическом заводе в Ангарске.

Оборудование для АЭС 
Во ВНИИЭМ была разработана «СКАЛА» — Система комплексной автоматизации Ленинградской атомной станции на базе ЭВМ «В-3М», которая была внедрена на всех атомных станциях с реактором РБМК-1000: Ленинградской, Курской, Чернобыльской.

После успешного запуска Ленинградской АЭС в 1973 году большая группа сотрудников ВНИИЭМ была удостоена правительственных наград, а зам. директора ВНИИЭМ Калашников В. К. Государственной премии СССР в области техники за 1974 год.

В настоящее время, в основном, разрабатывает комплексы электрооборудования системы управления и защиты для реакторов типа ВВЭР для строящихся и модернизируемых электростанций.

Космическая техника 
ВНИИЭМ является одним из лидеров в создании космической техники. Область интересов предприятия лежит, начиная от создания отдельных блоков и систем служебного назначения для автоматических и пилотируемых КА, орбитальных станций и ракет-носителей, до создания космических комплексов дистанционного зондирования Земли (КК ДЗЗ).

ВНИИЭМ является Головным исполнителем работ, предусмотренных Федеральной космической программой (ФКП) России на 2006—2015 годы. В рамках ФКП-2015 предприятием создаётся космический комплекс гидрометеорологического и океанографического обеспечения и космический комплекс оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций России, объединённых в единую систему мониторинга Земли и околоземного пространства.

В таблице перечислены все КА разработки предприятия :

В настоящее время во ВНИИЭМ создаются следующие КА:
 КА гидрометеорологического и океанографического обеспечения Метеор-М №2-2,  Метеор-М №2-3, Метеор-М №3;
 КА для изучения ионосферы (проект «Ионозонд»);
 Метеорологические КА нового поколения «Метеор-МП»;

См. также 
 Истринский купол
 Метеор-М №1
 Канопус-В № 1
 БКА

Примечания

Литература 
 Электротехник, учёный, главный конструктор. К 100-летию со дня рождения Андроника Гевондовича Иосифьяна. — М.: ФГУП «НПП ВНИИЭМ», 2005

Ссылки 
 Историческая справка
 Демонстрационный ролик о деятельности ВНИИЭМ, 2011 г.
 Институт имени Жюля Верна. Сюжет телестудии Роскосмоса на телеканале Россия-24 от 24 сентября 2011 года.
 Гидрометеорологический и океанографический космический комплекс четвёртого поколения «Метеор МП» на портале Terraview.ru:Профессиональная сеть специалистов ДЗЗ.

Предприятия космического приборостроения России
Предприятия Роскосмоса
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Объединённая ракетно-космическая корпорация